Фрейташ:

Топоним 
 Фрейташ — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.

Персоналии 
 Фрейташ, Жозе Висенти ди (1869—1952) — португальский военный деятель, учёный и политик, премьер-министр Португалии.
 Фрейташ, Мануэла де (род. 1940) — португальская актриса.
 Фрейташ, Маркуш (род. 1988) — португальский игрок в настольный теннис, чемпион Европы и Европейских игр.
 Фрейташ, Руй де (1916—2012) — бразильский баскетболист.
 Фрейташ, Фабиано Рибейру де (род. 1988) — бразильский футболист, вратарь клуба «Фенербахче».
 Фрейташ Бранку, Луиш ди (1890—1955) — португальский композитор, педагог, историк музыки.
 Фрейташ ду Амарал, Диогу (1941—2019) — португальский политик, временный премьер-министр Португалии.